Есперанто письменники — це ті що писали або пишуть мовою есперанто або перекладають на есперанто літературу.



Б 
 Баґі Дюла
 Бєлунцов Валерій Олегович
 Бронштейн Михайло Цалевич

Г 
 Гаррі Гаррісон	
 Гордієнко-Андріанова Надія Миколаївна

Є 
 Єрошенко Василь Якович

З 
 Людвік Заменгоф

К 
 Клелія Контерно-Джульєльмінетті
 Клод Пірон

О 
 Ольд Вільям

С 
 Джордж Сорос

Т 
 Тернавський Михайло Якович

Ю 
 Юрків Михайло

Примітки 

Есперанто письменники